Aleksandr Petrov (n. 1983) – hockeista su ghiaccio estone
 Aleksandr Petrov – atleta russo specializzato nel salto in lungo
 Aleksandr Aleksandrovič Petrov (1893-1942) – calciatore russo
 Aleksandr Dmitrievič Petrov (1794-1867) – scacchista e compositore di scacchi russo
 Aleksandr Konstantinovič Petrov (n. 1957) – regista e animatore russo
 Aleksandr Pavlovič Petrov (n. 1939) – cestista sovietico
 Aleksandr Petrovič Petrov – lottatore russo, medaglia d'argento olimpica a Londra 1908
 Aleksandr Trofimovič Petrov (1925-1972) – calciatore sovietico
 Aleksandr Dmitrievič Petrov – pattinatore su ghiaccio russo (n. 1999)
 Aleksandr Andreevič Petrov – attore russo